Серия B Италии в сезоне 2022/2023 () — 91-й розыгрыш второго по силе дивизиона в системе футбольных лиг Италии. В соревновании принимает участие 20 клубов: 13 из прошлого розыгрыша серии B, 3 худших клуба Серии А сезона 2021/2022, а также 4 лучших клуба из Серии С 2021/22.

Клубы-участники

Вышедшие в Серию B

Повысились из Серии C 2021/2022 
 «Зюйдтироль» — вышел в Серию B впервые в истории.
 «Модена» — вышла в Серию B спустя 6 лет.
 «Бари» — вышел в Серию B спустя 4 года.
 «Палермо» — вышел в Серию B спустя 3 года

Выбыли из Серии A 2021/2022 
 «Кальяри» — вылетел в Серию B спустя 6 лет.
 «Дженоа» — вылетел в Серию B спустя 15 лет.
 «Венеция» — вылетела в Серию B спустя год.

Выбывшие из Серии B

Повысились в Серию A 2022/2023 
 «Лечче» — вышел в Серию А спустя два сезона.
 «Кремонезе» — вышел в Серию А спустя 26 лет.
 «Монца» — вышла в Серию А впервые в истории.

Выбыли в Серию C 2022/2023 
 «Виченца» — вылетел в Серию С спустя два сезона.
 «Алессандрия» — вылетел в Серию С спустя год.
 «Кротоне» — вылетел в третий дивизион спустя 13 лет, а также спустя 1 год после вылета из Серии А.
 «Порденоне» — вылетел в Серию С спустя 3 года.

География соревнований

Региональное представительство

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт чемпионата

2022/2023
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2022/2023